Bratskij rajon 
 Bratskij rajon, rajon dell'Oblast' di Irkutsk in Russia
 Bratskij rajon, rajon dell'Oblast' di Mykolaïv in Ucraina